Bayangol  (), est un terme mongol qui correspond à différents toponymes :

 Bayangol, un khoroo (ou arrondissement) d'Oulan-Bator.
 Bayangol, un sum de l'aïmag de Selenge.
 Bayangol, un sum de l'aïmag d'Övörkhangai
 Préfecture autonome mongole de Bayin'gholin, (nom orïat, bayangolin en mongol oriental) dans la région autonome du Xinjiang, la plus grande préfecture de Chine.